Pont-de-Veyle é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Pont-de-Veyle apresentava uma população de 1 496 habitantes, distribuídos por 708 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain